Josip Špoljarić – calciatore croato
 Matija Špoljarić – calciatore cipriota
 Milenko Špoljarić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo naturalizzato cipriota